Fernando Leporace (Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1947) é um instrumentista (baixista), compositor e arranjador brasileiro. Irmão das cantoras Gracinha Leporace e Marianna Leporace.

Discografia
(1987) Aldeia
(1969) Vox Populi
(1968) Grupo Manifesto nº 2
(1967) Manifesto Musical

Ligações externas
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)